Stuart Carson is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur David Gail. Gail speelde in 1991 ook het personage van Tom in de aflevering A Fling in Palm Springs.

Verhaallijn

Stuart is de rijkeluiszoon van Lawrence en Vivian Carson. Lawrence is een van Jim Walsh's klanten. Jim regelt een blind date met hem en zijn dochter Brenda Walsh. Ze worden onmiddellijk smoorverliefd op elkaar en beginnen een relatie. Hoewel zijn ouders er blij mee zijn omdat Brenda een goede invloed op hem heeft, zijn haar ouders niet zo gelukkig. Ook Brenda's vriend Dylan McKay waarschuwt Brenda voor hem, omdat hij ooit een drugsdealer was.

Nadat ze elkaar pas enkele weken kennen, besluiten Stuart en Brenda met elkaar te trouwen. Het huwelijk wordt in gevaar gebracht door Stuarts ouders, omdat zij Brenda de huwelijkse voorwaarden dwingen te tekenen. Ook Brenda's ouders proberen het huwelijk te voorkomen, met als resultaat dat een boze Brenda intrekt bij Stuart.

Als Stuarts ouders een groot feest willen maken van het huwelijk, voelen Stuart en Brenda de druk en besluiten stiekem te trouwen in Las Vegas, met enkel hun vrienden erbij. Vlak voordat ze elkaar het jawoord geven, beseffen ze echter dat ze elkaar zo goed nog niet kennen en besluiten nog niet te trouwen. Hierna vertrekt Stuart voor drie maanden naar Zuid-Amerika, maar keert terug met Valentijnsdag.

Ze zijn opnieuw smoorverliefd op elkaar, maar Brenda dumpt hem als ze een veel meer negatieve kant van hem ziet. Ze vertelt erbij dat Stuart niet altijd zo zijn best moet doen zijn vader tevreden te stellen, omdat de wensen van Lawrence toch niet bereikbaar zijn.

Afleveringen
Strangers in the Night (4.06)
Moving Targets (4.07)
Twenty Years Ago Today (4.08)
Otherwise Engaged (4.09)
And Did It... My Way (4.10)
Scared Very Straight (4.20)
Addicted to Love (4.21)

Carson, Stuart